Байонн — місто в окрузі Гудзон, штат Нью-Джерсі, США.
 Байонн (Байонна) — місто і комуна у Франції, в департаменті Атлантичні Піренеї, Нова Аквітанія, на узбережжі Біскайської затоки.

Прізвище 
 П'єр Байонн ( 1949) — гаїтянський футболіст, виступав на позиції захисника.

Див. також 
 Байонна (значення)